Tóth Alexandra (1990) válogatott labdarúgó
 Tóth Alexandra (1991) válogatott labdarúgó